Бутъядинген — полуостров в северо-западной Германии в земле Нижняя Саксония.
 Бутъядинген — община в Германии, в земле Нижняя Саксония, расположена на полуострове Бутъядинген.